Drugie zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2014/2015 odbyły się w norweskiej miejscowości Lillehammer. Jednocześnie była to pierwsza edycja cyklu Lillehammer Tour. Konkurencje zostały rozegrane 5, 6 i 7 grudnia 2014. Zawodnicy rywalizowali w biegach sprinterskich stylem dowolnym, następnie 5 km (kobiety) i 10 km (mężczyźni) stylem dowolnym oraz biegach handicapowych na 10 km (kobiety) i 15 km (mężczyźni) stylem klasycznym.

Program zawodów

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Mężczyźni

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Bieg na 5 km kobiet

Bieg na 10 km mężczyzn

Bieg na 10 km kobiet (handicap)

Bieg na 15 km mężczyzn (handicap)

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lillehammer Tour
Puchar Świata w biegach narciarskich 2014/2015
2014 w Norwegii
Puchar Świata w biegach narciarskich w Lillehammer